Шимон Каган (, ; ) — израильский шахматист, международный мастер (1969). Инженер.

Чемпион страны (1967 и 1969). В составе команды Израиля участник олимпиад (1966—1982): на XXVIII-й (1968) — 1-е место на 4-й доске — 10½ очков из 13. С успехом выступал в зональных турнирах ФИДЕ: Сингапур (1969) — 1-2-е; Тегеран (1972) — 1-е. Участник межзональных турниров: Петрополис (1973) — 16-18-е и Рио-де-Жанейро (1979) — 17-18 места. Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Гастингс (1976/1977) — 2-е, Люцерн (1979) — 3-е, Нетанья (1983) — 2-е места.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Израиля
Чемпионы Израиля по шахматам